John Howarth peut faire référence à : 

 John Howarth (1958-), homme politique du Parti travailliste britannique et membre du parlement européen
  (1945-), joueur de cricket anglais
  (1899-?), footballeur anglais

Voir aussi
 John Haworth